Mužská dvouhra Sofia Open 2021 probíhala v druhé polovině října 2021. Do singlové soutěže singlové soutěže antverpského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Francouz Ugo Humbert, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený Ital Jannik Sinner, jenž ve finále přehrála argentinskou turnajovou dvojku Diego Schwartzmana po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–2. V probíhající sezóně si připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo jeho pátý titul na okruhu ATP Tour v kariéře. V průběhu celého turnaje neztratil jediný set. Ve dvaceti letech se stal nejmladším pětinásobným šampionem turnaj ATP od Novaka Djokoviće, který této mety dosáhl v roce 2007. Zisk 250 bodů Sinnerovi zajistil v novém vydání žebříčku ATP posun na nové kariérní maximum na 11. místo a zároveň na 10. místo klasifikace rozhodné pro účast na závěrečném Turnaji mistrů, když mu na poslední postupové místo mu po turnaji chybělo 110 bodů. Schwartzman naopak prohrál i třetí antverpské finále, když předtím boj o titul prohrál i v letech 2016 a 2017.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

European Open
Sport v Belgii v roce 2021
ATP Tour 2021